Een verkeersweg:
 N742 (België)
 N742 (Frankrijk)
 N742 (Nederland), zie Provinciale weg 742

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing